Бордж () — чаще всего североафриканский топоним или фамилия, в переводе с арабского языка означает «Башня»:

Топоним 
 Бордж ин-Надур — археологический памятник на Мальте, руины одного из мегалитических храмов Мальты.
 Бордж Таментфуст — османский форт в городе Таменфуст, Алжир.
 Бордж-Баджи-Мохтар — город и коммуна на юге Алжира.
 
 Бордж-е Милад — самое высокое здание в Иране, расположена в городе Тегеран.
 Бордж-е Сефид — это небоскрёб, построенный в районе Пасдаран, в пригороде Тегерана.
 Бордж-Менайель — коммуна на севере Алжира, на территории вилайета Бумердес.
 Бордж-Омар-Дрисс — город и коммуна в вилайете Иллизи на востоке Алжира.
 Бордж-эль-Хауас — небольшой город и коммуна на юго-востоке Алжира, в вилайете Иллизи.

Персоналии 
Фамилия
 Бордж, Дилан (род. 2003) — гибралтарский футболист, нападающий клуба «Европа» и сборной Гибралтара.

См. также 
 Борджиа